Штамм «Андроме́да»:
 «Штамм „Андромеда“» — научно-фантастический роман Майкла Крайтона (1969). Его экранизации:
 «Штамм „Андромеда“» — фильм режиссёра Роберта Уайза (США, 1971).
 «Штамм „Андромеда“» — мини-сериал режиссёра Микаэля Саломона (США, 2008).